Giovanni il diacono, storico copto dell'VIII secolo
 Giovanni di Montecassino, storico vissuto nel IX secolo
 Giovanni da Venezia, storico vissuto nel X-XI secolo
 Giovanni di Napoli, storico vissuto nel IX-X secolo